Moyuta (gemeente), een gemeente in de deelstaat Jutiapa in Guatemala
 Moyuta (vulkaan), een vulkaan in Guatemala